Kabui steht für:
 Kabui (Volk), indigene Ethnie und Scheduled Tribe im kleinen Bundesstaat Manipur, Nordostindien
 Kabui (Sprache), von dem Volk gesprochene tibetobirmanische Sprache

Kabui ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Kabui (* 1946), Richter und Generalgouverneur der Salomonen
 Joseph Kabui (1954–2008), Politiker aus Papua-Neuguinea